Brax, commune française de la Haute-Garonne
 Brax, commune française de Lot-et-Garonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France